Johnny Messner (muzikant) (1909-1986), Amerikaans jazzmuzikant.
 Johnny Messner (acteur) (1970), Amerikaans acteur.